Bergdolt ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Bergdolt (1902–1948), deutscher Botaniker und Hochschullehrer
 Klaus Bergdolt (1947–2023), deutscher Augenarzt, Medizinhistoriker und Kunsthistoriker